Ligue 2 este a doua competiție fotbalistică inter-cluburi ca valoare din Franța, după Ligue 1.

Echipele sezonului 2022-2023

Echipele în top 3 
Înființată în 1933, campionatul din ligue 2 s-a desfășurat sub mai multe formate, astăzi cu o singură grupă, în trecut cu două grupe sau chiar cu trei grupe. Cele cu două grupe, pentru a fi desemnată o echipă campioană, echipele câștigătoare de grupă trebuia să joace între ele un baraj format din două meciuri cu tur-retur, iar pentru cele cu trei grupe acordare titlului de campionă îi era înmânată echipei câștigătoare de play-off, practic echipele câștigătoare de grupă avansau într-o altă grupă formată doar din cele trei echipe, numită play-off. Aici fiecare echipă trebuia să joace două meciuri cu celelalte două echipe din grupă, iar la sfârșit când se trăgea linie, echipa care acumula mai multe puncte era încoronată ca și echipa campioană a ligii a doua.

Podium

Baraj

Play-off

Referințe

Legături externe
French
English
  League321.com - French football league tables, records & statistics database.

Ligi naționale de fotbal din Europa
Fotbal în Franța